Eqaluit Tasiat bezeichnet:
 Eqaluit Tasiat (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Eqaluit Tasiat (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqaluit Tasiat (See, Qaqortoq), See im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqaluit Tasiat (See, Uummannaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland